

Codici 
 KO – codice vettore IATA di Alaska Central Express
 ko – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua coreana
 KO – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Korçë (Albania)
 KO – codice ISO 3166-2:BJ di Couffo (Benin)
 KO – codice ISO 3166-2:GN di Kouroussa (Guinea)
 KO – codice ISO 3166-2:NG di Kogi (Nigeria)
 KO – codice ISO 3166-2:RU di Komi (Russia)

Economia 
 KO – simbolo NYSE di The Coca-Cola Company

Geografia 
 Ko – Città del Ghana

Musica 
 K.O. – album di Bernardo Lanzetti
 K.O. – album di Danna Paola

Persone 
 Eddy Ko (1947) – attore cinese
 Lydia Ko (1997) – golfista neozelandese di origine sudcoreana
 Ko Gi-hyun (1986) – pattinatrice di short track sudcoreana
 Ko Jong-nam (...) – ex calciatore nordcoreano
 Ko Jin-young (1995) – golfista sudcoreana
 Ko Jong-soo (1978) – ex calciatore sudcoreano
 Ko Ki-gu (1980) – ex calciatore sudcoreano
 Ko Myong-jin (1988) – calciatore sudcoreano
 Ko Un (1933) – poeta, scrittore, saggista, autore teatrale e pittore sudcoreano
 Ko Yo-han (1988) – calciatore sudcoreano
 Ko Yong-hui (1952-2004) – first lady nordcoreana

Sport 
 KO (anche solo K) – nelle statistiche del baseball e del softball, Strikeout
 KO – negli sport da combattimento, acronimo di knockout
 Ko - regola particolare del gioco del go

Targhe automobilistiche 
 KO – targa automobilistica di Korneuburg, Austria
 KO – targa automobilistica di Coblenza, Germania
 KO – vecchia targa automobilistica di Kolín, Repubblica Ceca

Altro 
 Ko – kana giapponese
 Ko (il corvo) – personaggio minore de Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling
 Ko – popolo del Burkina Faso
 Lingua ko (codice ISO 639-3 fuj) – idioma del gruppo delle lingue kordofaniane

Pagine correlate 
 Knockout (disambigua)